Kumbor este un oraș din comuna Herceg Novi, Muntenegru. Conform datelor de la recensământul din 2003, orașul are 1.067 de locuitori (la recensământul din 1991 erau 752 de locuitori).

Demografie 
În orașul Kumbor locuiesc 862 de persoane adulte, iar vârsta medie a populației este de 39,1 de ani (36,9 la bărbați și 41,4 la femei). În localitate sunt 366 de gospodării, iar numărul mediu de membri în gospodărie este de 2,92.

Populația localității este foarte eterogenă.

Referințe

Legături externe 

 Mape, aerodromi i vremenska situacija lokacija (-{Fallingrain}-) 
 Satelitska mapa (-{Wikimapia}-)
 Plan naselja na mapi (-{Mapquest}-)

Localități din comuna Herceg Novi
Orașe din Muntenegru